Kováčová est une commune slovaque du district de Rožňava ;
 Kováčová est une commune slovaque du district de Zvolen.